Maximilian I Josef, född 27 maj 1756 i Schwetzingen, död 13 oktober 1825 på slottet Nymphenburg, var kurfurste av Bayern (som Maximilian IV Joseph) 1799–1805, kung av samma rike 1805–1825.

Biografi
Han var son till pfalzgreve Fredrik Mikael av Zweibrücken-Birkenfeld och Maria Franziska av Pfalz-Sulzbach (dotterdotter till kurfurst Karl III Filip av Pfalz.

Vid kurfurst Karl Theodor av Bayerns död 1799 blev han kurfurste av såväl Pfalz som Bayern. Åren 1801–1803 var han tvungen att avstå besittningarna i Pfalz, som delades mellan Baden och Frankrike. Han fick dock som ersättning de sekulariserade biskopsdömena Würzburg, Bamberg, Augsburg och Freiburg.

Han anslöt sig till Napoleon och åren 1805–1806 utvidgades hans land med bland annat Tyrolen. År 1806 antog han kungatitel och anslöt sig till Rhenförbundet. År 1813 tog han emellertid ställning mot Napoleon och vid fredsslutet 1815 behöll han de flesta av sina nyvunna områden – dock ej Tyrolen – och återfick Pfalz. År 1822 utfärdade han en författning för sitt land med en folkrepresentation uppdelad på två kamrar. Han var intresserad av konst och vetenskap och grundade 1808 Konstakademien i München.

Familj 
Kung Maximilian I Josef var gift två gånger:

1) Gift (30 september 1785 i Darmstadt) med Augusta av Hessen-Darmstadt, född 14 april 1765, död 30 mars 1796, dotter till Georg Wilhelm av Hessen-Darmstadt och Louise av Leiningen-Heidesheim.
Barn:
 Ludvig I av Bayern (1786–1868)
 Augusta av Bayern (1788–1851; gift med Napoleons adoptivson Eugène de Beauharnais; blev mor till den svenska drottningen Josefina av Leuchtenberg)
 Amalia Maria Augusta (1790–1794)
 Charlotta Augusta (Karolina Augusta av Bayern) (1792–1873; gift med 1) Vilhelm I av Württemberg) 2) Frans I av Österrike
 Karl Theodor av Bayern (1795–1875) gift (morganatiskt) med 1. Sophie von Bayrsdorff (1796–1838), 2. Henriette von Frankenburg (1815–1866)

2) Gift (9 mars 1797 i Karlsruhe) med Caroline av Baden (1776–1841)
Barn:
 dödfödd son (1799)
 Karl Fredrik (1800–1803)
 Elisabeth (1801–1873) , gift med Fredrik Vilhelm IV av Preussen
 Amalia Augusta (1801–1877) , gift med Johan I av Sachsen
 Sofia (1805–1872) , gift med Frans Karl av Österrike
 Maria Anna av Bayern (1805–1877) gift med Fredrik August II av Sachsen
 Ludovika Vilhelmina (1808–1892), blev mor till kejsarinnan Elisabeth av Österrike-Ungern
 Maximiliana (1810–1821)

Referenser
 Alexander Schweickert: Kurpfalz. Kohlhammer, Stuttgart 1997, .

Noter

Externa länkar

Kurfurstar av Bayern
Huset Wittelsbach
Födda 1756
Avlidna 1825
Män
Personer i Bayern under 1700-talet
Personer i Bayern under 1800-talet
Mottagare av Serafimerorden